Urda bezeichnet:

 Urda (Toledo), eine Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien
 Urdă, einen rumänischen Frischkäse

siehe auch:
 Urd